Михаил Бергер:
 Бергер, Михаил Аркадьевич (1909—1981) — советский пианист, педагог.
 Бергер, Михаил Львович (род. 1953) — российский журналист, педагог и радиоведущий, экономический обозреватель.